«Run to You» puede referirse a:

Música 
 "Run to You" (1984), canción de Bryan Adams.
 "Run to You" (1988), canción de Quiet Riot.
 "Run to You" (1993), canción de Whitney Houston.
 "Run to You" (1994), canción de Roxette.
Variantes
 "I Run to You" (2009), canción de Lady Antebellum.